Віто́рія (, ; «перемога») — власна назва.

Топоніми

Віторія (Еспіріту-Санту) — місто та муніципалітет.

Віторія-Гастейс — місто в Країні Басків.

Віторія — стара назва містечка Баталя.
 Віторія (Порту) — парафія.

Особи 
 Руй Віторія (1970) — колишній португальський футболіст, нині головний тренер футбольного клубу «Бенфіка».
 Франсиско де Віторія (1483—1546) — іспанський середньовічний письменник, філософ, богослов та правник.

Спорт 
 Віторія (волейбольний клуб, Гімарайнш) — Португалія.
 Віторія (футбольний клуб, Гімарайнш) — Португалія.
 Віторія (Рібокуе) — Сан-Томе і Принсіпі.
 Віторія (Салвадор) — Бразилія.
 Віторія (гандбольний клуб, Сетубал) — Португалія.
 Віторія (регбійний клуб, Сетубал) — Португалія.
 Віторія (футбольний клуб, Сетубал) — Португалія.

Див. також 
 Вікторія
 Вітторія